La partie Roozenburg est un système de jeu du jeu de dames international qui porte le nom du multiple champion du monde néerlandais Piet Roozenburg.

Ce système de jeu se caractérise, quand les Blancs sont à l'attaque, par des pions blancs en 24, 27, 29 et 34 et des pions noirs en 18, 23 et 25.

C'est un style de jeu exigeant et riche en combinaisons qui peut évoluer en partie Bonnard. Le principal enjeu dans ce type de partie est de faire pression sur le pion central adverse. L'attaque de ce pion entraîne souvent un pionnage arrière, appelé « défense horizontale », qui casse les structures propres à ce style de jeu. La partie Roozenburg permet la réalisation de plusieurs combinaisons thématiques comme le coup de l'amiral.

Si en défense les Noirs ont des pions en 15 et 20, ou les Blancs en 36 et 31, il s’agit d'une position « Roozenburg fermée », sinon c’est une « Roozenburg ouverte ».

Bibliographie 
 .
 .

Notes et références